КамАЗ-3373 «Челнок» — автономный электрогрузовик без кабины автоконцерна КАМАЗ.

Общие сведения 

Бескабинный электрический КамАЗ-3373 «Челнок» впервые продемонстрирован на видеоролике в движении в начале ноября 2020 года.

«Челнок» получил полную автономность, в связи с чем в автомобиле полностью отсутствует кабина. 

КамАЗ-3373 имеет равномерное распределению датчиков, симметрию световых приборов и одинаковую нагрузку на каждую ось, благодаря чему любая сторона грузовика может быть как передней, так и задней. Еще одно преимущество: погрузка также может осуществляться с обеих сторон.

«Челнок» оснащен полноприводным шасси — это позволит ему развернуться даже на маленьких площадках. Оснащён синхронным электродвигателем на постоянных магнитах с векторным управлением.

По заявлению разработчиков, данная платформа будет поддерживать не только установку бортового фургона, но и самосвального кузова. Более того, предусмотрен вариант сцепки нескольких «Челноков» для создания самоуправляемых автопоездов.

Планируется, что беспилотный КамАЗ-3373 будет представлен уже в начале следующего года.

Технические характеристики 

Масса пустого - 19 тонн
Грузоподъемность- до 10 тонн
Скорость - до 40 км/ч
Запас хода на электробатареях - 50 км
Бортовая платформа грузовика — 8 метров, ширина — 2,5 метра, высота — 4 метра.

Примечания

Ссылки 

Бескабинный беспилотник-электромобиль КАМАЗ-3373 Челнок — обзор от разработчиков
Челнок: опубликовано первое видео бескабинного беспилотника «КАМАЗа»

Автомобили КАМАЗ
Грузовые электромобили России